Balch (provincie), een provincie in Afghanistan
 Balch (Afghanistan), de hoofdstad van de Afghaanse provincie Balch en het district dat ermee samenvalt
 Balch (Tadzjikistan),  een dorp in het zuidwesten van Tadzjikistan in de provincie Chatlon
 Emily Greene Balch (1867-1961), een Amerikaans academicus en Nobelprijswinnaar
 Balch (inslagkrater), een inslagkrater op Venus, genoemd naar Emily Greene